Imoto Atsushi (1915-1984), sculpteur japonais
 Isamu Imoto (1925-2018), homme politique japonais
 Yōko Imoto (née en 1944), auteure et illustratrice japonaise